Ла Чирипа има више значења:

 Ла Чирипа (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Чирипа, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Чирипа (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Чирипа, Хуан Мануел Дијаз Лопез (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Чирипа (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Чирипа (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Чирипа (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Чирипа (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Чирипа (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чирипа (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чирипа (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чирипа (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чирипа (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Чирипа (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Чирипа (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Чирипа (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Чирипа (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чирипа (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Чирипа (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Чирипа (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Чирипа (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чирипа (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Чирипа (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Чирипа (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Чирипа (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Чирипа (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чирипа (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чирипа (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику